Vina - um instrumento musical
Wiener - nome de uma salsicha de cachorro quente, apelidada vina no Paraná (Curitiba, Ponta Grossa e Litoral do Paraná)

Localidades
Vina (Alabama)
Viña (Argentina)
Ou ainda:
La Viña
Viña del Mar

Pessoas
Marcos Vinícius, lutador brasileiro de MMA
Vinícius Goes Barbosa de Souza, jogador de futebol brasileiro

Desambiguação